Кири́ния — географические объекты на Кипре:
 Кириния — портовый город на северном побережье острова Кипр.
 Кириния — один из шести районов Республики Кипр и один из пяти районов частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.
 Кириния — горы на острове Кипр.